Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1904 rozegrano w dniach 20 – 29 czerwca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Laurie Doherty -  Sydney Smith /  Frank Riseley, 6–1, 6–2, 6–4

Przypisy 

1904 w tenisie ziemnym
1904 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat